Санта Марија дел Рио има више значења:

 Општина Санта Марија дел Рио (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Марија дел Рио (Санта Марија дел Рио, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику